

Sigle 
 Sportello Telematico dell'Automobilista – ufficio polifunzionale che esegue pratiche di più enti per documenti dei veicoli
 Sparse Tableau Analysis – tradotto solitamente in italiano con "Metodo della Tabella Sparsa"
 STA – Strutture Trasporto Alto Adige – gestore dell'infrastruttura trasportistica della Provincia Autonoma di Bolzano

Codici 
 STA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Stauning (Danimarca)

Altri progetti